Don Poile (né le  à Fort William, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1952, il commence sa carrière avec les Flyers d'Edmonton dans la WHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1949-1950 || Hurricanes de Fort William || ()||12 ||8 ||2 ||10 ||8 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1950-1951 || Hurricanes de Fort William ||TBJHL ||21 ||2 ||7 ||9 ||14 ||12 ||7 ||7 ||14 ||12
|-
|1951-1952 || Hurricanes de Fort William || TBJHL ||30 ||30 ||36 ||66 ||46 ||9 ||9 ||10 ||19 ||12
|-¸
|1952-1953 || Chiefs de Milwaukee || LIH ||56 ||42 ||34 ||76 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1952-1953 || Flyers d'Edmonton || WHL ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1953-1954 || Flyers d'Edmonton || WHL ||70 ||26 ||33 ||59 ||16 ||13 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|1954-1955 || Flyers d'Edmonton || WHL ||52 ||16 ||29 ||45 ||21 ||9 ||5 ||1 ||6 ||0
|-
|1954-1955 || Red Wings de Détroit || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Flyers d'Edmonton || WHL ||70 ||22 ||29 ||51 ||63 ||3 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|1956-1957 || Flyers d'Edmonton || WHL ||69 ||31 ||25 ||56 ||54 ||8 ||3 ||2 ||5 ||14
|-
|1957-1958 || Flyers d'Edmonton || WHL ||2 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Red Wings de Détroit || LNH ||62 ||7 ||6 ||16 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-	
|1958-1959 || Flyers d'Edmonton || WHL ||51 ||18 ||29 ||47 ||19 ||3 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1958-1959 || Bears de Hershey || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Flyers d'Edmonton || WHL ||70 ||20 ||34 ||54 ||28 ||4 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|1960-1961 || Flyers d'Edmonton || WHL ||60 ||22 ||21 ||43 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Flyers d'Edmonton || WHL ||63 ||23 ||27 ||50 ||20 ||12 ||7 ||7 ||14 ||2
|-
|1965-1966 || Nuggets d'Edmonton || () ||  
|-

|66 ||7 ||9 ||16 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0

Statistiques d'entraîneur 

|1968-1969 || Canadians de St. James || LHJM
| 34 || 16 || 14 || 4  || ---
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1969-1970 || Canadians de St. James || LHJM
| 34 || 16 || 12 || 6 || ---
|- bgcolor="#f0f0f0"

Trophées et distinctions

Western Hockey League (1952-1974) 

 Il remporte le Trophée de la recrue en 1953-1954.

Références 

Naissance en juin 1932
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur des Chiefs de Milwaukee
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Red Wings de Détroit
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée de la recrue (WHL)